Varco kann sich beziehen auf:

 National Oilwell Varco, ein multinationales Ölunternehmen, Inhaber der Marke Varco
 Varco (Minnesota), ein gemeindefreies Gebiet in den Vereinigten Staaten
 Percy Varco (1904–1982), englischer Fußballspieler
 Richard L. Varco, US-amerikanischer Chirurg